

Patronymes 
Ikonnikov (masculin ; ) ou Ikonnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Ikonnikov (1974-), écrivain russe
 Andreï Ikonnikov (1926-2001), architecte et historien russe
 Kirill Ikonnikov (1984-), athlète russe, spécialiste du lancer de marteau

Patronyme russe